А́нна Алекса́ндровна Ага́пова () — российская актриса театра, театральный педагог, заслуженная артистка России.

Биография 
Анна Агапова родилась 19 марта 1966 года. Родители работали на секретном предприятии в городе Электросталь (Московская область). С детства занималась в театральной студии. В 1989 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Е. Р. Симонова). После училища в 1990-х годах работала в Америке, играла в мюзиклах, окончила аспирантуру Щукинского училища у Ады Васильевны Пушкиной.

В 1998—1990 годах служила в театре «Школа музыкального искусства». С 1992 года вошла в труппу театра на Таганке. Преподаёт в Щукинском училище. С 1999 года живёт в Лондоне.

Награды 
 Заслуженная артистка России (2000) — за заслуги в области искусства

Работы в театре

Театр «Школа музыкального искусства» 
 «Помилуй» — невеста

Театр на Таганке 
  — «Преступление и наказание» — Дунечка
  — «Живаго» — Лара
  — «Медея» — Корифей
  — «Братья Карамазовы» — Катерина Ивановна
  — «Квадратные круги» — Фриц Хабер, хор

Фильмография 
  — Закон мышеловки (7-я и 12-я серии) — эпизод
  — Кококо — проводница

Примечания

Ссылки 
 Анна Агапова на сайте театра на Таганке
 В «Живаго» останавливается время. (Интервью с актрисой Театра на Таганке Анной Агаповой)

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра на Таганке